Люта  — река в России, протекает по Псковской области Струго-Красненском и Плюсском районах, впадает в реку Плюссу слева на 135 км от её устья. Берёт исток на Лужской возвышенности.

Длина — 96 км, площадь водосборного бассейна — 660 км².

Основные притоки:
 слева: Угорня (в 72 км от устья), Меленка (81 км от устья);
 справа: Плотиченка (55 км от устья), руч. Метелинка (74 км от устья).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Нарва. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 1030000412102000027045.

Примечания

Литература 
 География Псковской области / Данилов Н. А., Зубаков Р. А., Исаченков В. А., Лесненко В. К. — Л., Лениздат, 1974 г.
 Природа районов Псковской области / отв.ред. Маляревский В. К. и др. — Л., Управления по печати Ленгорисполкома — типография № 2, 1971 г.

Притоки Плюссы
Реки Плюсского района
Реки Струго-Красненского района